Opposite Prod (anciennement Opposite Records) est un label indépendant fondé par Burning Heads.

Historique 
C’est en 2005 après leurs départ de Yelen musiques (label appartenant à Sony Music Entertainment) que les membres du groupe orléanais Burning Heads décident de créer leur propre label.
En octobre de la même année sort le premier disque du label : Incredible rock machine, un split entre Burning Heads et Uncommonmenfrommars.

L’année 2006 verra sortir sur le label le nouvel album de Burning Heads : Bad time for Human Kind. Le succès de ces deux premiers disques permet au label de signer les groupes Gravity Slaves et Trouble Every Day.

À la suite d'une altercation avec un label américain de musique industrielle se nommant lui aussi Opposite Records, le label choisit de se renommer Opposite Prod pour éviter un conflit.

Artistes 
Groupes du label :

 Burning Heads (Punk Rock - Orléans)
 Ravi (Emopunk - Caen)
 Trouble Every Day (Punk/Hardcore - Nantes)
 Gravity Slaves (Post-Punk - Orléans) Baxters (Noise Core - Orléans) Uncommonmenfrommars (présents sur ce label pour le split avec Burning Heads)
 Brokken Roses(Punk Rock - Orléans)

Liens externes 

Label discographique indépendant ayant son siège en France
Label de punk